Pycnocarpon är ett släkte av svampar. Pycnocarpon ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pycnocarpon